

Aziende 
 Gruppo TIM – azienda italiana di telecomunicazioni
 TIM – marchio italiano di telecomunicazioni
 TIM Brasil – azienda brasiliana di telecomunicazioni
 TIM San Marino – azienda sammarinese di telecomunicazioni
 TIMvision – servizio italiano di contenuti video
 TIM Hellas – società di telecomunicazioni greca

Biochimica 
 enzima TIM - trioso fosfato isomerasi
 TIM – Translocase of the Inner Membrane (TIM, translocasi della membrana interna) è un complesso proteico della membrana interna dei mitocondri.

Cinema 
 Tim –  cortometraggio del 1912 diretto da Charles Brabin
 Tim - Un uomo da odiare (Tim) – film australiano del 1979
 Tim – cortometraggio del 2010 diretto da Davy Giorgi, Samantha Pineda
 Tim – cortometraggio del 2010 diretto da James G. Warde

Codici 
 TIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Timika (Indonesia)
 tim – codice ISO 639-3 della lingua timbe

Letteratura
 Tim – personaggio del racconto di Charles Dickens Canto di Natale
 Tim – romanzo scritto da Colleen McCullough

Musica
 Tim – album discografico dei The Replacements del 1985
 Tim – album di Tim Owens del 1991
 Tim – album postumo di Avicii del 2019

Onomastica
 Tim – ipocoristico inglese, olandese, sloveno e tedesco del nome proprio di persona italiano maschile Timoteo

Personaggi 
 Tim (Tiny Tim) – personaggio del Canto di Natale di Charles Dickens
 Tim l'Orso – personaggio di The Cleveland Show

Politica 
 Tiako I Madagasikara (TIM) – partito politico malgascio

Sport
 Tim – soprannome di Elba de Pádua Lima, calciatore e allenatore di calcio brasiliano

Videogiochi
 TIM – serie dei videogiochi rompicapo di Jeff Tunnell